Samaritani – membri di una comunità israelita in Palestina e Israele
 Agide Samaritani – partigiano e politico italiano
 Alberto Alberani Samaritani – ex pallanuotista italiano